Csonka György Vlagyimir ( [Jurij Volodimirovics Csonka]; Felsőveresmart, Szovjetunió, 1991. május 31. –) ukrán labdarúgó-középpályás.

Források 
Csonka György adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1991-ben született személyek
Ukrán labdarúgók
Kárpátaljai magyarok
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
Élő személyek
A Naftan Navapolack labdarúgói
A Metaliszt Harkiv labdarúgói